Het Kampioenschap van Zürich 1998 was de 85ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 23 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 242,7 kilometer lang en maakte deel uit van de wereldbeker. Aan de start stonden 169 renners, van wie 105 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1998
1998